Удо Фойгт (; род. 14 апреля 1952, Фирзен, Германия) — немецкий праворадикальный политик, председатель Национал-демократической партии Германии в 1996—2011 годах, депутат Европарламента от НДПГ. Также служил капитаном и инженером в ВВС Германии.

Биография и политическая карьера 
Удо Фогт был единственным ребёнком в семье. Его отец был членом гитлерюгенда, членом СА, затем служил в вермахте и вернулся из советского плена 1949 году. Удо с большим почтением относился к отцу. После службы в ВВС Германии учился с 1982 по 1987 по специальности политология в Университете Мюнхена. В 1968 году вступил в правоэкстремистскую национал-демократическую партию (НДП). В 1996 году после ареста председателя партии Гюнтера Деккерта по обвинению в разжигании расизма избран председателем НДП и оставался на этом посту до 2011 года.

В 2009 году его позиции несколько ослабли в связи с тем, что партия испытывает тяжелейшие финансовые трудности из-за уплаты государству штрафа в размере 2,5 миллиона евро. В результате на съезде партии 13 ноября 2011 был избран новый лидер партии Хольгер Апфель.

С сентября 2006 член муниципального парламента в берлинском районе Трептов-Кёпеник, до 2011 года — председатель фракции НДП.. На выборах 2014 года Удо Фойгт был избран депутатом Европейского парламента от НДПГ, где стал членом Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел.

Неоднократно подвергался административной и уголовной ответственности за подстрекательства к мятежу и другие нарушения закона.

Взгляды 
В декабре 2007 года Фойгт дал интервью иранскому телевидению, в котором утверждал, что число жертв Холокоста составляет не 6 миллионов, а 340 тысяч человек. Высказывал также реваншистские требования вернуть Германии территории Померании, Западной Пруссии, Восточной Пруссии и Силезии. Журнал REPORT MAINZ пишет, что Фойгт не скрывает своих антисемитских, ксенофобских и антидемократических взглядов.

22 марта 2015 Удо Фойгт выступил на Международном русском консервативном форуме в Петербурге и заявил, что к неонацизму никакого отношения не имеет:

Я родился в 1952 году, я не хожу в нацистской форме и я не хочу оживить Гитлера. Это — прошлое, а я смотрю вперёд.

Примечания

Литература 
 Toralf Staud. Moderne Nazis. Die neuen Rechten und der Aufstieg der (NPD KiWi 909). Kiepenheuer & Witsch, Köln 2005, ISBN 3-462-03638-6.
 Eckhard Jesse. Biographisches Portrait: Udo Voigt. In: Jahrbuch Extremismus und Demokratie|Extremismus & Demokratie. 18. Jg., 2006, ISBN 978-3-8329-2431-7, S. 207—219.

Ссылки 
 
 

Депутаты Европарламента (2014—2019)
Депутаты Европарламента от Германии
Отрицатели Холокоста
Члены Национал-демократической партии Германии